

Geografia
 3615 Safronov – asteroide della fascia principale

Persone
 Dmitrij Safronov (1981) – maratoneta russo
 Oleksandr Safronov (1999) – calciatore ucraino
 Viktor Sergeevič Safronov (1917-1999) – astronomo russo
 Vladimir Safronov (1934-1979) – pugile sovietico naturalizzato russo

Pagine correlate
 Safronova